

Localidades

Saint-Palais (Allier)
Saint-Palais (Cher)
Saint-Palais (Gironda)
Saint-Palais (Pirenéus Atlânticos)

Desambiguações de topônimos